Cet article a pour but de recenser tous les personnages du manga Reborn!.

Vongola Familia

Le Dixième et ses gardiens 

 Tsunayoshi Sawada : il s’agit du héros du manga, il s’inscrit dans la plus pure tradition des héros de shonen. Il est nul en tout, en sport comme à l'école, ce qui lui vaudra le surnom de Dame-Tsuna, ou Tsunaze dans l'anime. Il aime ses amis et ne veut pas les blesser, il est d'ailleurs amoureux de Kyoko. Maladroit, gentil et doux, il ne semble tout d'abord pas avoir l'âme d'un mafieux et il ne veut pas être le nouveau boss de la famille Vongola car il se sent incapable de le devenir. Mais plus le manga évolue, plus il devient le leader naturel du groupe. Ses capacités lui viennent de la « Flamme de Dernière Volonté ». Au début du manga, Reborn doit lui tirer la balle de dernière volonté dans la tête pour activer ce mode pendant une très courte période. Toutefois après un entrainement très lourd, Tsuna est capable de garder ce mode plus longtemps. Il acquiert au milieu de l'histoire des pilules de dernière volonté, moins puissantes que les munitions, mais il gagne de l'autonomie. Il possède également les X-Gloves et l’anneau du ciel de la Famille Vongola, preuve qu’il est le prochain Boss de la famille.

 Gokudera Hayato : moitié italien, moitié japonais, c’est le bras droit de Tsuna. Il lui voue une admiration et une fidélité sans faille et veut le protéger à n’importe quel prix. Il ne cesse de vouloir montrer sa valeur à Tsuna, c'est ce qui lui apportera des problèmes. Il a une sœur appelée Bianchi (il a d'ailleurs développé une phobie envers elle qui se manifeste par un mal de ventre atroce le mettant K.O. dès qu'il la voit, ceci à la suite d'un mauvais souvenir de son enfance) et est expert en dynamite. Il possède l’anneau de la tempête, c’est le nouveau gardien de la tempête de la famille Vongola.

 Yamamoto Takeshi : c’est un joueur de Baseball, qui pense que cette histoire de famille Vongola n’est qu’un jeu de rôle. Il se lie d’amitié avec Tsuna après qu’il l’a vu faire des choses incroyables en mode « Dernière Volonté ». C’est le gardien de la pluie, son style de combat est le Style Shigure Souen, un style de combat au sabre.

 Ryōhei Sasagawa : Ryohei est le grand frère de Kyoko, l’amour de Tsuna, c’est un gars un peu simpliste qui ne vit que pour le sport. Il se lie d’amitié avec Tsuna, lorsque ce dernier s’inscrit à un match de boxe. Sa devise, qu'il a tendance à crier a la moindre occasion, est « extrême limite! » ("dernières limites!" dans l'anime). C’est le gardien du soleil. Son style de combat est la Boxe.

 Hibari Kyoya : c’est un élève du collège de Tsuna. Il est le chef du comité de discipline, il est sans pitié et très fort. Il aime se battre, mais seulement lorsque son ennemi est puissant (c'est pour ça qu'il veut absolument se battre contre Reborn). C’est le gardien des nuages, il combat avec des tonfas.  

 Lambo : c'est un bébé de 5 ans, très turbulent. C’est l’ennemi juré autoproclamé de Reborn, il veut le tuer, mais n’y arrive pas… Il fait partie de la famille Bovino et est le gardien de l'orage, il attaque grâce à des grenades. Il possède le Bazooka des 10 ans, qui permet d’échanger la place de toute personne touchée par l'explosion avec sa version de 10 ans plus tard. Sa phrase fétiche est "je...dois...résister..."

 Chrome Dokuro, Rokudo Mukuro : Chrome Dokuro et Rokudo Mukuro ne peuvent être dissociés l'un de l'autre, ils peuvent donc être considérés tous les deux comme les gardiens de la brume du dixième Vongola. Ils se battent tous les deux avec un trident. Seule Chrome porte l'anneau Vongola de la brume. Mukuro est le chef du gang de Kokuyo.

La Varia 
La "Varia" est une escouade d'assassins indépendante, décrétée comme la plus forte de la Famille Vongola. Xanxus est le chef de ce groupe.

  : Xanxus est l'actuel leader de la Varia et le principal antagoniste de l'Arc Varia. Il est né dans la pauvreté et élevé seulement par sa mère. Un jour, sa mère découvrit la Flamme du Ciel de son fils et décida alors de l'emmener à Timothéo le  Parrain de la famille Vongola. Depuis, il est devenu le fils adoptif du  du nom. Xanxus est extrêmement puissant. En plus de sa supériorité physique et sa force mentale, qui dépassent celles de la plupart des êtres humains ordinaires, Xanxus possède également une puissance destructrice appelé la "flamme de la Fureur", qui a été utilisée à l'origine par le  Vongola. Xanxus possède deux pistolets qui concentrent sa flamme de la colère dans des balles de dernière volonté en utilisant une technique développée à l'origine par le  Vongola. En conséquence, Xanxus est un formidable ennemi. Dans l'Arc Varia, il affronta les gardiens de Tsuna Sawada pour avoir les anneaux Vongola, mais échoue lors de cette tentative. Dans l'arc du futur, il tue Rasiel, le frère jumeau de Belphégor, grâce à sa boîte arme et ses pistolets. Sa boîte animal est le "ligre du ciel de la tempête" appelé Bester, il s'agit d'un hybride mi-lion du ciel mi-tigre de la tempête, capable d'utiliser les flammes de la tempête et du ciel. Pendant l'attaque des six véritables couronnes funéraires, il sauvera Gokudera, Lal Mirch et Ganma de l'attaque de Zakuro.

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Masanori Ikeda. Dans les 7 Péchés capitaux, Xanxus représente la colère. Il est âgé de 24 ans et né le . Xanxus a l'habitude de traiter les gens de « déchet ».

  : Belphégor est un assassin professionnel spécialisé dans le jet de couteaux et fait partie de l'escouade d'assassins indépendante nommée Varia. Il est surnommé "Prince the ripper" (Purinzu za Rippa). Dans son passé, il vivait dans une famille royale très riche. À l'âge de 8 ans, il a assassiné toute sa famille pour être le seul héritier au trône. Il réussit sa mission à l'exception de son frère jumeau, Rasiel. Dans l'Arc "Varia", Belphégor concurrence avec Gokudera Hayato  pour être le titulaire légitime de l'anneau de Tempête. Il est dit qu’il est le génie des Varia, étant aussi habile au combat que tactiquement. Il se bat avec des couteaux et des fils, qu'il utilise pour diriger ses couteaux et piéger ses cibles. Il s'entend très mal avec Fran, qui ne lui fait que des remarques désagréables et lui envoie souvent des couteaux dans le dos ou la tête.

Divers :  Sa voix japonaise dans l'anime est interprétée par Yūki Fujiwara. Dans les 7 Péchés capitaux, Belphégor représente la paresse. Ses yeux ne sont jamais montrés, mais dans le volume 24, Lussuria dit dans son interview que ses yeux sont à la fois cool et loyaux. Dans la démonologie, Belphégor (ou Beelphegor) est un démon qui aide les gens à faire des découvertes. Son rire signature est "ushishishi". Bel est né le  et est âgé de 16 ans. Cela fait de lui le plus jeune de la Varia (si on ne prend pas en compte l'âge inconnu de Mammon). Selon le fanbook, son repas préféré est le sushi.

  : Squalo  est un assassin et le deuxième commandant de bord de la Varia. C'est un professionnel du maniement de l'épée, il a d'ailleurs parcouru le monde à la recherche des plus puissants styles de sabre qu'il a appris. Sa caractéristique la plus notable est ses longs cheveux argentés, qu'il conserve depuis longtemps et refuse de couper jusqu'à ce que Xanxus remplace Tsuna Sawada en tant que  Boss de la Famille Vongola.  Squalo devait, en réalité, être le véritable chef de la Varia après la défaite de son dirigeant Tyr, qui détenait le titre de «Empereur des épées». Après son combat contre ce dernier, il se coupa sa propre main gauche pour mieux comprendre Tyr, qui n'avait pas de main gauche. Depuis, Squalo a une main artificielle à la place ce qui peut être très utile pour attaquer dans les angles sévères, comme pour compenser ses points aveugles dans la lutte à l'épée. Squalo se caractérise par sa forte personnalité  et a tendance à crier "VOOOI!" (La version italienne du pluriel «vous») pour exprimer sa frustration. Pendant le tournoi des anneaux Vongola, il doit combattre pour devenir titulaire de l'Anneau de Pluie, et lutte contre Yamamoto dans une zone pluvieuse. Sur la base de leur première rencontre, Squalo s'attend à gagner facilement, toutefois, grâce à sa détermination, Yamamoto gagne à la fin. Dans l'arc du futur, avant l'attaque des six véritables couronnes funéraires, il se rendra au Japon pour entrainer Yamamoto avant de se battre contre Zakuro et il perdra. Sa boîte arme est un requin. Agacé, il n'hésite pas à insulter son boss.

Divers :  Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Hiroki Takahashi. Dans les 7 Péchés capitaux, Squalo représente l'orgueil. Squalo, une fois traduit, signifie littéralement "Requin" en italien. Superbia peut être traduit à l'orgueil / arrogance. Dans le Haru Haru's Interview, Belphégor déclare qu'il est le plus bruyant de la Varia. Comme Xanxus, il a aussi l'habitude d'insulter les gens en appelant "Déchet". Dans un récent sondage de popularité, Squalo est classé au sixième rang, avec 27.303 votes. Dino et lui se connaissent depuis tout petit et étaient même rivaux à l'époque. L'animal fétiche de Squalo est le requin. 

  : Fran est le plus récent membre de la Varia et est le remplaçant de Mammon (Viper, Arcobaleno du Brouillard) en tant qu'illusionniste dans l'arc du futur. De ce fait, il est contraint par Belphégor à porter un large chapeau en forme de grenouille symbolisant qu’il est le remplaçant de son maitre Mammon. Introduit lors de l'attaque de la Varia sur les bases Millefiore située en Italie. Fran a un comportement calme tout en étant très hostile à l'égard des autres membres de la Varia, les attaquant verbalement.  Il est l'un des fameux possesseurs d'un "Anneau de l'Enfer", celui avec le nombre "666". Plus tard, il a été révélé que son maître est, en réalité, Mukuro Rokudo, et l'a même aidé à s'évader de la prison Vendicare. 

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Kokuryu Sachi. Fran semble capable de résister à la douleur. Cela se voit quand il est touché plusieurs fois à la tête par des couteaux et même par le trident de Mukuro, tout ça en gardant son visage serein. Il contraint de porter un gros chapeau de grenouille qui est censé symboliser le défunt Mammon. Dans un récent sondage de popularité récente, Flan est classé . Fran fait non seulement parti de la Varia, mais aussi du Gang de Kokuyo. 

  : Mammon où, en réalité, "Viper", est l'Arcobaleno du Brouillard et le détenteur de la tétine indigo. Cet illusionniste aime par-dessus tout l'argent et peut accepter n'importe quel travail en échange d'une certaine somme. Dans l'Arc Varia, Il se battra contre Chrome Dokuro dans le gymnase de Namimori. Bien qu'il ait failli battre celle-ci, la tournure du combat va se retourner contre lui, une fois que Mukuro Rokudo aura pris possession du corps de Chrome. Par conséquent, Viper est vaincu par Mukuro et perd le droit à l'Anneau de Brouillard. Du fait qu’il ait scellé sa tétine, Reborn et Colonnello ont initialement des doutes qu'il soit un Arcobaleno. Il affirme que, contrairement à ses collègues, il a essayé de briser la malédiction. En raison de longues recherches, il a créé une chaîne qui est en mesure de dissimuler la puissance des tétines de l'Arcobaleno. Dans le Futur, Viper se serait suicidé afin de préserver le secret des Arcobaleno. Pendant l'arc semi-hors série des tests arcobaleno, il sera chargé d'entrainer Chrome Dokuro mais refuse de s'en occuper car il ne veut pas travailler gratuitement. 

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Rumi Shishido. Dans les 7 Péchés capitaux, Mammon représente l'avarice. Il n'aime pas être appelé par son véritable prénom, Viper. Le sexe de Mammon est le sujet de nombreux débats des fans de Reborn!. Toutefois, Akira Amano a officiellement annoncé dans un sondage de popularité que Mammon était un garçon. (Ce n'est pas Akira Amano qui fait les sondages de popularité mais l'éditeur, nous ignorons donc encore s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon.) Il semble bien s'entendre avec Belphégor car ils sont presque toujours vus ensemble. Toutefois, dans le Vongola 77 Databook, Belphegor décrit comme Mammon "Un irritant Petit," ce qui explique pourquoi ces deux-là se taquinent souvent. 

 Gola Mosca, est robot militaire créé par les Vongola dans le passé après qu'il fut interdit pour quelques défauts. La Varia vola les plans pour construire le leur et l'ont affecté en tant que gardien des Nuages. Il fut détruit par Hibari Kyôya lors de la bataille des anneaux. Mosca était en fait un piège car le  du nom était à l'intérieur. En détruisant Mosca, Tsuna a blessé le  et Xanxus aurait pu gagner l'estime des Vongola en réparant cet affront. 

Divers : Dans les 7 péchés capitaux, Mosca représente la gourmandise (car il se nourrit de vies humaines pour fonctionner).

  : Lussuria est le gardien du Soleil de la Varia, il a un certain goût pour la mode. Il est un maître d'arts martiaux et le candidat pour être le gardien du Soleil au cours du tournoi Vongola. Son style favori est le Boxe Thaï, qu'il revendique être le meilleur style d’art martial dans le monde. Sa seule arme est son genou, qui est recouvert d'une plaque d'acier, ce qui le rend idéal pour la défense. Il se battra contre Ryôhei sur un ring de boxe éclairé par des lumières qui aveuglaient les deux combattants, il aura d'abord l'avantage puisqu’il porte habituellement des lunettes de soleil. Ryôhei finit par détruire les lumières et vient à bout de Lussuria en frappant son genou métallique.

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Kōichirō Yuzawa. Dans les 7 Péchés capitaux, Lussuria représente la luxure. Lussuria prend parfois le contrôle de Haru Haru's Interview: Dangerous dans certains épisodes de Reborn! et il appellera son émission "Lussuria Sanchome Amore" (italien) qui peut se traduire par "la troisième rue amour de Lussuria" où il invitera Levi et Squalo. Il est le plus ancien membre de la Varia.
 
  : Levi (de son nom complet Levi-a-than) est gardien de la foudre de la Varia. Il cherche à gagner la fierté de son boss, même si ce dernier ne semble pas apprécier sa loyauté. Il devient extrêmement jaloux quand il apprend que Lambo résiste mieux que lui à l'électricité. Il battra facilement Lambo à 15 ans mais ne sera pas assez fort pour tenir tête à Lambo à 25 ans, appelé par Lambo à 15 ans. Il gagna par chance car Lambo de 25 ans n'avait pas eu le temps de finir le combat. 

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Yuto Nakano. Dans les 7 Péchés capitaux, Lévi représente l'envie.

CEDEF 

Le CEDEF est composé de membres non officiels de la famille. Cependant leur rôle est primordial dans l'organisation de la famille :
 le commandant doit, avec le chef en titre, choisir les gardiens du prochain chef,
 ils gardent l'une des moitiés de chaque anneau pour éviter qu'ils ne soient utilisés pour de mauvais desseins. ils doivent garantir l'intégrité de la famille en cas de guerre interne, en cas de crise, le commandant devient le 2 de la famille,   : C'est le père de Tsuna Sawada. Travaillant officiellement sur des gisements de pétrole, il ne s'agit que d'une couverture. Iemitsu est en réalité le leader du OPA, il aime faire des choses louches à Tsuna quand il dort.
Il s'opposa à la décision du faux neuvième Vongola pour que la succession soit assurée par Xanxus, lui préférant Tsuna. Cette différence d'opinion entre le leader du OPA et celui de la famille Vongola est un évènement rare dans l'histoire de la Mafia.
C'est lui qui a choisi Mukuro Rokudo (par l'intermédiaire de Chrome) pour devenir le gardien de l'anneau de la Brume. Il envoya son disciple Basil au Japon avec les fausses Bagues Vongola pour leurrer les Varia.
Il surveillera et planifiera les entraînements de Tsuna et de ses Gardiens, mais retournera vite en Italie pour éliminer ses doutes sur la mort du Neuvième leader des Vongola. 
Accompagné de ses subordonnés, il prendra le manoir Vongola d'assaut et découvrira que le neuvième qui y réside n'est en fait qu'une doublure.
Dans l'arc du Futur, il n'est pour l'instant que mentionné qu'il serait en vacances avec sa femme en Italie. Iemitsu Sawada serait le coupable de la mort de la sœur et les parents d'Enma Kozato.

  : Basilicum dit "Basil" est le disciple de Iemitsu Sawada qu'il appelle "Maître" et fait partie de la fondation CEDEF de la famille Vongola. Tout comme Tsuna Sawada, Basil a lui aussi la capacité de passer à l'état Hyper-mode avec une Flamme de la Pluie sur son front  quand il consomme les pilules spéciales. En raison d'une formation rigoureuse depuis son enfance, il est un combattant très talentueux. Dans l'Arc VS Varia, Iemitsu ordonne à Basil de livrer les réelles moitiés des anneaux Vongola au Japon, mais plus tard on apprendra qu’il a livré des faux anneaux Vongola à Tsuna (piège mis en place par Iemitsu). Au cours de cette aventure, il affrontera Squalo Superbi et leur combat sera interrompu par leur rencontre avec Tsuna, Reborn, Gokudera Hayato et Yamamoto Takeshi. 
Même s'il a été utilisé comme un leurre, il reste extrêmement fidèle à Iemitsu. Il se battra contre Tsuna afin de l'entraîner et de le préparer pour son combat contre les Varia : grâce à cet entraînement intensif et régulier, Tsuna parviendra à rester plus longtemps en mode "dernière volonté", mais aussi à mieux contrôler ses dépenses d'énergie. Tout comme Tsuna et ses gardiens Vongola, Basil sera lui aussi transporté dans le Futur dans le but d'aider ses compagnons à éliminer Byakuran. Il utilisera sa boîte arme de la pluie, un dauphin nommé Alfine, pour stopper la violente boîte Vongola de Tsuna. Puis, comme les autres, il s'entraînera pour apprendre à piloter la moto conçue par Giannini pour se déplacer durant la Bataille Choice. Lorsque le jeu commencera, Basil n'occupera qu'une place de spectateur. Il se battra lors de l'assaut final contre Byakuran et Les Six Véritables Couronnes Funéraires, et viendra en aide à Ryohei Sasagawa pour battre Kikyo, la Couronnes Funéraires des Nuages.
Après le retour de nos héros dans leur époque, la Basil du futur apparaîtra comme étant vivant.Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Yuka Terasaki. Basil est le seul personnage secondaire à pouvoir utiliser l'Hyper Mode de la Dernière Volonté comme Tsuna Sawada et Enma Kozato. Comme le reste des membres du OPA, il a été nommé d'après une plante; Basil a été nommé d'après le Basilicum. Basil a tendance à parler très "Shakespeare" ; habituellement remplaçant le « tu » et « le » par « vous » et « votre » et renvoie à Tsuna et aux gardiens le suffixe «-dono». À la fin de la Bataille des Anneaux, il donnera ses propres pilules de Dernière Volonté à Tsuna. 

 voir Arcobaleno

 Les précédents Boss Vongola 

 Giotto Vongola / Vongola Primo  est le fondateur de la Famille Vongola et ainsi le premier boss de sa famille. Il a créé la famille Vongola 400 ans avant le début de cette histoire avec G, son bras-droit, ami et gardien de la tempête.. Il a pris sa retraite et a déménagé au Japon, où il a fondé une famille qui sera celle de Tsuna Sawada plus tard, faisant de lui l'ancêtre de Tsuna. Peu à peu, sa silhouette se dévoile et il apparaît comme le sosie de Tsuna, exception faite que ses cheveux sont blonds. Calme et posé, nous ne le verrons ensuite qu'en mode de Dernière Volonté. Lui et Tsuna utilisent des gants comme arme principale, toutefois, les gants de Giotto sont marqués d'un «I» (représentant le chiffre « 1 » en chiffres romains). 
Outre Tsuna, Giotto était le seul boss qui avait une famille peu orthodoxe. Ainsi, il a accepté des personnes qu'il appréciait, peu importe qui elles étaient.
Giotto apparaîtra devant Tsuna pour la première fois durant la "succession", alors que ce dernier s'entraînait contre Hibari Kyoya, et lui remettra les X-Glove version Vongola Ring. Nous découvrirons plus tard que d'autres armes de Giotto ont été léguées puis insérées dans la boîte Vongola du ciel, c'est-à-dire la Cape de Giotto ainsi que ses Mitaines. La première arme est la cape que le Primo porte habituellement et permet de se protéger de toute attaque à base de flamme de Dernière Volonté, tandis que la seconde résulte d'une concentration de toute la flamme du corps du Parrain dans sa main, donnant naissance à une mitaines lançant des attaques à la puissance d'un X-Burner. Lors de la bataille de Choice, le visage de ses 6 gardiens seront révélés, et tous ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs homologues actuels. Nous pouvons donc penser que chaque gardien de Tsuna est le descendant de son homologue du côté de Giotto, et que les gardiens du Primo auraient suivi leur leader au Japon (sauf G et Lampo, Gokudera et Lambo étant Italien et l'on peut supposer que Giotto ait suivi Asari puisque ce dernier est japonais à l'origine). Lors de la bataille finale contre Byakuran, Giotto apparaîtra de nouveau face à Tsuna grâce à l'aptitude des anneaux Vongola à passer outre l'espace-temps pour léguer aux générations futures l'héritage du passé. Ainsi, Giotto surgira pour enlever les « chaînes » de l'anneau Vongola, révélant les véritables anneaux à la puissance incroyable, avant de disparaître de nouveau. Dans l'Arc Cérémonie de Succession, nous apprendrons que Giotto vivait dans un petit village avec son ami G, et veillait sur son clan. Un jour, il rencontra alors Cozart Shimon qui partageait les mêmes idéaux, et poussera Giotto à créer une milice de protection du peuple : Les Vongola. Des années plus tard, alors que la famille s'était agrandie et connaissait sa première crise, Giotto demander de l'aide à Cozart qui n'hésita pas à lui venir en aide...Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Daisuke Namikawa. Son Véritable nom est Ieyatsu Sawada; "Giotto" est son nom de code de célébrité en Italie. Le nom de Giotto peut être traduit comme « Le Souverain » en italien. C'est le seul personnage de Reborn! qui n'a pas de numéro dans le Reborn! Fandom. La famille de Giotto et de Tsuna se ressemblent, que ce soit dans la personnalité ou dans le regard. Giotto est montré dans le manga comme ayant les yeux orange, même quand il n'est pas en Mode Dernière Volonté. Dans le dernier Sondage de Popularité, il est classé . 

 Vongola le  / Vongola Secondo a succédé à Giotto grâce à sa Flamme de la Colère, une version plus offensive de la Flamme de dernière volonté.Physiquement il ressemble à Xanxus.

 Vongola le  / Vongola Tercio Le  de la famille Vongola. Il figure dans le chapitre 158. Il utilise des couteaux pour combattre.

 Vongola le  / Vongola Quarto Le  de la famille Vongola. Sa première apparition est dans le chapitre 158. Son arme principale est une fourchette.

  Vongola le  / Vongola Quinto Cinquième boss de la Vongola Famiglia. On voit qu’il tient un katar.

 Simora Vongola / Vongola Sesto  est le  de la Vongola Famiglia. Il porte un monocle et est armé d'un boomerang avec des gravures décoratives, on n'en sait pas beaucoup à son sujet.

 Fabio Vongola / Vongola Settimo  est le  de la Vongola Famiglia. Sa flamme a été jugée comme la plus faible par rapport aux autres boss. Afin de contrer cette faiblesse, il a utilisé comme arme principale des pistolets qui concentraient cette flamme. Même s'il avait une faible flamme, son habilité au tir lui a donné l'une des plus puissantes attaques de tous les boss Vongola. Xanxus utilise des pistolets comme le .

 Daniela Vongola / Vongola Octavo est le  de la Vongola Famiglia. Elle est connue pour avoir été la seule femme à la tête de la famille Vongola. Elle est présentée avec un tatouage représentant des fleurs sur son visage. Son arme est une arbalète. Dans l’arbre généalogique des Vongola, elle est indiquée comme étant la mère de Timoteo alias Vongola le .

 Timoteo Vongola / Vongola Nono est le  de la famille Vongola. Son arme principale est un sceptre canalisant la flamme de Dernière Volonté. Il est âgé de 70 ans et il est implicite qu'il est devenu trop vieux pour diriger la famille. C'est pourquoi il cherche un successeur. Il semblerait également qu'il a été en proie à des problèmes concernant ses jambes, ce qui limiterait sa mobilité. Contrairement à ce que l'on peut penser d'un leader mafieux, Timoteo n'est pas une personne mauvaise. Ce vieillard s'avère être une personne douce, empreinte de gentillesse. Il a initialement accepté le fils de Iemitsu, Tsuna Sawada, comme le prochain chef de la famille Vongola. Tout comme Tsuna et Giotto, Timotéo sait lui aussi utiliser le Percée du point Zéro : First Edition, qu'il a lui-même appliqué sur Xanxus afin de l'emprisonner. Dans l'avenir, à la suite de l'invasion du quartier général des Vongola par la famille Millefiore, Il est supposé qu'il soit mort car pendant l'entraînement de Tsuna, dans une sphère générée par Hibari Kyoya, il apparaît dans la vision de Tsuna, aux côtés des autres défunts Boss Vongola.

5 jours avant la Cérémonie de Succession, Timotéo s'est rendu au Japon, accompagné de ses gardiens de la Neuvième Génération, en disant qu'il se réjouissait de voir Tsuna. Le jour de la Cérémonie, Timotéo s'est vu remettre le "Pêché des Vongola", (la preuve même de l'héritage), à Tsuna quand tout à coup, une explosion retentit. Timotéo apprend avec horreur que Enma Kozato et la Shimon Famiglia sont en réalité les individus que veulent nuire aux Vongola et que leur but était de reprendre le Pêché. Par la suite, il accompagnera Tsuna et ses gardiens vers l'île Shimon en bateau afin de sauver Chrome Dokuro enlevé par les Shimon.

Les Gardiens Vongola de la Première Génération 

On remarque que la première Génération des Vongola ressemble trait pour trait à la Dixième Génération des Vongola.

 Giotto/Ieyatsu Vongola : Voir les Boss Vongola.
 G (ジー, Gī) : Il est le Premier Gardien Vongola de la Tempête. G est l'ami d'enfance de Giotto, mais aussi son bras-droit. Il ressemble à Gokudera, trait pour trait, mis à part ses cheveux rouges, et son tatouage parsemant tout le côté droit de son visage. Son arme est un arc que le Premier Vongola, Giotto, lui a offert et il s'en sert rarement, utilisant la plupart du temps son fusil. C'est cet arc qui sera léguer à Gokudera Hayato, appelé "Arc de G", lors de la bataille finale du futur.

Divers : Sa voix japonaise dans l'animé est faite par Masuda Yuuki. Comme Lampow, ses cheveux ont une couleur semblable à sa Flamme de Dernière Volonté. Dans le Reborn! Fandom, il serait probablement appelé soit G ou 2, si ceux-ci avaient pas déjà été prises par Giotto et Fuuta respectivement. Il est possible qu'il serait dénommé 02 pour le différencier du Fuuta, mais cela peut prêter à confusion. À la différence de Gokudera, Uri s'entend très bien avec G. Dans un récent sondage de popularité, il s'est classé . Malgré ce qu'on pouvait penser, G et Asari Ugetsu n'ont aucune rivalité contrairement à Gokudera et Yamamoto.

 Asari Ugetsu (をでした, Zënki) : Il est le Premier Gardien Vongola de la Pluie. Asari était le seul gardien Vongola à être d'origine japonaise. Il ressemble à Yamamoto. Fidèle ami de Giotto, c'était un maître dans le maniement du sabre et était reconnu par bon nombre de ses pairs. Seulement, il ne possédait aucune arme et sa passion restait la musique, qu'il aimait par-dessus tout. Pourtant, il n'hésita pas à revendre son précieux instrument pour s'offrir des armes lorsque Giotto l'appela au secours. Ces fameuses armes sont les 4 lames de Asari qui furent remises à Yamamoto Takeshi par le biais de la boîte Vongola. 

Divers : Sa voix japonaise dans l'animé est faite par Yamamoto Shouma. Ugetsu a déclaré qu'il avait aussi la capacité de créer de la glace à partir de sa Flamme de la Pluie. Asari signifie «Palourde» en japonais. Par coïncidence, Seiyu Ugetsu de (Yamamoto Shouma) ont le même nom avec son descendant Yamamoto Takeshi.

 Knuckle (ナックル, Nakkuru): il est le Premier Gardien Vongola du Soleil. Lui aussi ressemble à Ryohei Sasagawa, car il est un boxeur hors pair, aussi extrême que Sasagawa. Sa puissance était telle qu'il n'avait jamais perdu un match. Un jour, un drame survint : Knuckle tua accidentellement son adversaire sur le ring. Traumatisé, il décida de sceller son poing et devint prêtre afin d'expier sa faute. C'est lorsque les Vongola furent en danger que Knuckle remis ses gants et se permis 3 minutes de combat qui lui permirent de sauver la famille. Ce sont ses gants que l'on appelle le "Maximum Break" de Knuckle.

Divers : sa voix japonaise dans l'animé est faite par Kiuchi Hidenobu. Knuckle et Ryohei ont quelques similitudes: Ils ont tous deux un pansement sur le nez. Knuckle a le même Seiyu que Ryohei. Ses deux là utilisent toujours le mot  «à l'extrême». Au cours de l'Arc Varia dans la bataille entre les gardiens du Soleil, Lussuria mentionne que le seul qui pourrait briser les lampes avec le déplacement de l'air provoqué par la puissance de frappe serait le premier gardien Vongola du Soleil, Knuckle.

 Lampo ランポウ, Ranpo): Il est le Premier Gardien Vongola de La foudre. Il ressemble à Lambo dans ses dix ans, mais il a les cheveux verts, et un éclair en dessous de l'œil droit. Il est de nature arrogante car son père était un riche seigneur territoriale. Il est donc habitué au confort et prend les gens de haut, ce qui se voit lors de l'arc Primo Family lorsque l'esprit du jeune homme décide de s'installer dans un château. Sous ces airs arrogants se cache en réalité un véritable froussard. Cependant, Giotto pouvait compter sur lui. Son arme était un bouclier qui sera légué à Lambo par le biais de la boîte Vongola.

Divers : Sa voix japonaise dans l'animé est faite par Kenjiro Tsuda. Comme G, ses cheveux ont une couleur semblable à sa Flamme de Dernière Volonté. Lampow signifie "Flash" en italien. Spanner, lambo adulte et lui partagent le même Seiyu.

 Alaude (アラウディ, Araude): Il est le Premier Gardien Vongola du nuage et aussi le Premier conseiller externe de CEDEF. À l'image d'Hibari Kyoya, c'était quelqu'un de très solitaire qui régnait sur une organisation parallèle aux Vongola. Il ne côtoyait d'ailleurs jamais les autres gardiens mais en cas de crise, et lorsque la justice était mise en péril, il n'hésitait pas à venir en aide à Giotto. Son arme était des menottes qui seront léguées à Hibari Kyoya par le biais de la boîte Vongola.

Divers : Sa voix japonaise dans l'animé est faite par Kondou Takashi. D'après Akira Amano, le nom "Alaude" est d'origine française. Il est le plus fort Gardien Vongola de la première génération. Il a le même seiyu que Fon, l'Arcobaleno à la tétine rouge. L'auteure a bien confirmé que son nom s'écrit Alaude et non Arrawdy.

 Daemon Spade (D·スペード, Daemon·Supēdo): Il est le Premier Gardien Vongola de la Brume. Il ressemble à Mukuro Rokudo, bien que lui ait une frange. Cet illusionniste avait pour arme deux lentilles qui seront léguées à Chrome Dokuro soul le nom de "Lentilles Démoniaque de Damon Spade". Daemon Spade est un renégat, il avait choisi de trahir Giotto et sa famille car ce dernier paraissait trop gentil et sans autorité. Pour Daemon Spade, les Vongola avait accumulé une puissance qui devait permettre à la famille de devenir bien plus ambitieuse. Lors du départ de Giotto de la famille, Daemon restera en tant que gardien du Brouillard du deuxième Parrain, Ricardo. En réalité, l'âme de Daemon Spdae a survécu et a infiltré le corps de Julie Gateau de la Shimon Famiglia. Ses objectifs sont simples : Semer la discorde entre Shimon et Vongola pour créer une guerre. Il y parviendra en manipulant chacun des Shimon, en particulier Enma Kozato. De plus, Daemon a un second objectif : s'emparer du corps de Mukuro Rokudo. Pour cela, il kidnappera la jeune Chrome Dokuro afin de la manipuler et arriver jusqu'à sa cible.
On peut noter que la technique de possession de Daemon est la même que Mukuro a une différence près : La pupille de Mukuro laisse paraître un des kanjis des chiffres 1 à 6 tandis que l'œil de Daemon reflète un as de pique.

Divers :  Sa voix japonaise dans l'animé est faite par Kousaka Atsushi. Comme son nom de famille, il semble être souvent décrit par le symbole « Spade » qui signifie "le Pic" en anglais. Le symbole du Pic est censée représenter l'obscurité. Jusqu'à présent, il est le seul personnage de la série qui soit en mesure d'utiliser deux Flammes de type Ciel et Terre. En effet, grâce au corps de Julie Katô, il est en mesure d'utiliser la Flamme du Désert. Mukuro Rokudo et Daemon Spade ont de nombreuses similitudes: Tous les deux ont un sourire espiègle. Les deux ont la même signature du rire, même si celui de Mukuro commence par "Ku" alors que celui de Daemon commence par "Nu".

Les Gardiens Vongola de la Neuvième Génération 

Les Gardiens de Timotéo Vongola

 Coyote Nougat : Il est Gardien Vongola de la Tempête de Timotéo, le Vongola Nono. il semble aussi âgé que Timoteo et a de longs cheveux blancs. Contrairement à Ganache qui est souvent à ses côtés, c'est un homme au regard très sévère et se montre peu souriant. Il possède aussi un bras bionique comme prothèse pour son bras gauche. On sait qu'il est le bras droit de Timoteo, mais nous ne savons rien sur ses méthodes de combat.
 Ganache : Il est le Gardien Vongola de la foudre de Timotéo, le Vongola Nono. Parmi les gardiens du Neuvième, il est peut-être le plus jeune et aussi celui qui prend le plus d'initiative. Il est peut-être aussi influent que le bras-droit du Parrain. Nous savons peu de choses à son sujet excepté le fait qu'il ait l'air taquin comme nous le montre sa réaction d'amusement lorsqu'il voit Tsuna Sawada, mais sait regagner son sérieux lors des situations qui l'exigent, notamment lorsqu'il faudra échafauder un plan pour affronter la famille Shimon.
En termes de Combat, Ganache semble être capable de faire brûler la flamme de son anneau pour en faire un puissant bouclier grâce à l'attribut de solidité de la Foudre. Ce bouclier ne sera pourtant pas assez puissant pour résister aux pouvoirs des Shimon, mais sa vie sera sauvée grâce à l'intervention de Bouche durant la cérémonie.
 Visconti : Il est Gardien Vongola du Nuage de Timotéo, le Vongola Nono. Physiquement, il a l'air aussi vieux que le Neuvième ou Coyote. Il a des lunettes de soleil qu'il dresse sur le haut de son crâne en permanence.
 Brabanters Schnitten : Il est Gardien Vongola de la Pluie de Timotéo, le Vongola Nono. Il est parsemé de cicatrices au visage. On en sait tout aussi peu sur lui que sur les autres Gardiens.
 Brow Nie Junior : Il est le Gardien du Soleil de la Neuvième Génération. Sa joue gauche est tatouée d'un lézard.
 Croquant Bouche : On suppose qu'il pourrait être aveugle, en prenant compte de son absence de pupille aux yeux.

Cavalone Familia 

  Dino est le dixième leader aimé et respecté de la famille Cavalone (plus de 5000 hommes). C'est le prédécesseur de Tsuna en tant qu'élève de Reborn. Il a un large tatouage lui couvrant tout le bras gauche et une partie du cou à l'effigie d'un cheval et du nom de sa famille. Dino est né pour être un leader : quand ses hommes ne sont pas présents, il perd dramatiquement toutes ses capacités. Il devient d'une maladresse affligeante, un véritable gaffeur (les chutes dans les escaliers sont très fréquentes).
Tout comme Tsuna, il ne voulait pas devenir un leader de la Mafia à la succession de son père. Mais à la suite de sa rencontre puis de son entraînement avec Reborn, il deviendra un redoutable meneur d'hommes qui est plus que compétent dans le maniement de son arme de prédilection (un fouet). Il est entièrement dévoué à ses hommes dont il privilégie la sécurité : ces derniers le lui rendent bien par leur très grande loyauté. Dino est également très bon dans le management : il a réussi à combler les dettes que sa famille avait entassé au cours des années précédentes. Il a même réussit à faire de sa famille l'une des plus riches de la Mafia. La famille Cavalone est ainsi le  pouvoir le plus influent parmi les familles membres de L'alliance Vongola.
Lors de l'Arc Varia, il entraînera Hibari mais cela ressemblera plus à un combat à mort. Il le fera combattre dans différents milieux afin de le préparer à son combat pour le gain de l'anneau Vongola des Nuages. Dino a également été à l'école de la mafia avec Squalo, dont il connait bien la grande qualité d'épéiste. Il le sauvera lors de sa défaite dans le combat de la Pluie en le tirant hors de l'eau avant l'arrivée des requins. Dino est toujours accompagné par Enzo : une tortue-éponge offerte par Reborn et Leon. D'apparence inoffensive, son agressivité et sa taille augmentent selon la quantité d'eau qu'elle peut absorber. Enzo devient alors le premier animal sur  en termes de taille et d'agressivité d'après le classement de Fuuta.
On connaît le nom de trois des subalternes de Dino : Romario (qui était auparavant sous les ordres du père de Dino), Bono et Ivan.
Dans l'arc du Futur, la famille Cavalone et Dino donnent du fil à retordre aux Millefiore en résistant et en ripostant aux escadrons qui leur sont envoyés. On le reverra apparaître dans la base vongola où il s'occupa des entrainements de tout le monde et lui entrainera Hibari (encore un combat à mort...). Dans la fuite de Uni, il combattit Daisy avec Hibari, mais il découvrit que Byakuran avait entrainé les 6 couronnes funéraires à se battre contre lui et laissa la bataille à Kyoya.
Sa boite est un cheval du ciel qui peut allonger ses flammes pour faire des ailes, tout ce qui entre en contact avec ses ailes est tranché. Son fouet peut être recouvert de flammes du ciel.  

  Romario est un peu le premier homme de main de Dino, on pourrait même penser qu'il s'agit de son bras droit car on le voit presque tout le temps à côté de son boss. Il est de nature très calme et sait quoi faire lors de situation périlleuse. Il est très similaire à Kusakabe sachant qu'il épaule constamment son boss et lui est d'un grand soutient. Cela pourrait créer une bonne entente entre ces deux personnages.
Notez qu'avant que Dino ne prenne la succession de la famille Cavallone, Romario était déjà dans la famille et était très proche du Parrain, ce qui pourrait nous laisser penser qu'il est comme un mentor pour Dino. Lors de la bataille face aux Varia, ou du moins avant, Romario accompagnera Dino lors de l'entraînement de Hibari. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il rencontrera Kusakabe avec lequel il se liera d'amitié, bien que ce moment ne sera montré qu'au travers un chapitre bonus. Il participera aussi au sauvetage de Squalo, pour en faire ensuite un otage.

Tomaso Famiglia 

 Naito Longchamp (famille Tomaso)

C'est l'opposé même de Tsuna. Il est extrêmement (Trop) énergique, optimiste à propos de tout et de n'importe quoi.

C'est le futur huitième leader de la famille Tomaso, et il se garde bien de le cacher. Il tient à tout prix à être ami avec Tsuna (qu'il vient de rencontrer lors du passage en deuxième année du lycée de Namimori), ce qui rompt les précédentes relations haineuses entre les deux familles.

Il a un tatouage sur la poitrine marqué du nom de sa famille Mafieuse "De Tomaso". À chaque fois qu'il apparaît, il est accompagné d'une "ravissante" (selon lui) petite amie différente et très... euh... particulière dirions nous. C'est une de ses petites amies qui se révèlera être une espionne de la famille Carcassa dans le cadre de leur attaque de l'île de la Mafia.

C'est la famille Tomaso qui est à l'origine de la création de la balle de la Désolation : cette balle, comme la balle de la dernière volonté, tue puis ressuscite la personne. Mais la différence est que la balle de la Désolation rend la personne si dépressive qu'elle est prise en pitié par les autres, qui ne lui refusent alors plus rien.

Seul Hibari semble y demeurer insensible. Naito est accompagné de 3 subordonnés : Mungster (ou Mangusta), Pantera et Lunga.

 Mungster est un grand homme ayant la quarantaine qui ne quitte pas Naito. Il est très attaché aux traditions de haine entre la famille Vongola et la famille Tomaso, c'est pourquoi il est vivement opposé à l'amitié entre Tsuna et Naito. C'est lui qui possède les balles de la Désolation, et il n'hésite pas à en faire usage : Naito, Tsuna, Ryohei et même Shamal en seront victimes.

 Pantera est une jeune fille qui n'est pas très communicative... Elle déteste Naito qu'elle essaye régulièrement de tuer. Naito ne semble pas comprendre les véritables intentions de pantera quand elle s'attaque à lui : il pense qu'elle ne fait que jouer avec lui.

 Lunga est aussi petit que Mungster est grand. Il a un fort caractère et n'hésite pas à menacer des camarades pour qu'ils rejoignent son groupe de musique.
source : reborn master

Millefiore Famiglia 

La Famille Millefiore est l'association de la Famille GiglioNero (black spell) et de la Famille Gesso (white spell) dont le chef était Byakuran. 

 Byakuran

Leader du White Spell, il entretient avec ses subordonnés une relation des plus amicales, les incitant à ne l'appeler que par son prénom. Présentant toujours un sourire des plus amicaux, il dissimule en fait une volonté inébranlable d'arriver à ses fins, quitte à utiliser des moyens expéditifs : comme s'en prendre aux proches des membres de la famille Vongola. C'est de cette manière que sera tué le père de Takeshi Yamamoto. 
Son but en anéantissant les membres de la famille Vongola est de pouvoir réunir les 7 bagues Vongola, Millefiore et Pacificateurs des Arcobaleno.
Byakuran porte au doigt l'anneau Mare du Ciel, un anneau puissant assimilable à la bague du Ciel des Vongola.
Il dispose d'une puissance effrayante qui réussit même à venir à bout de Mukuro.
En effet, Byakuran découvrira l'infiltration de sa base par Mukuro Rokudo : ce dernier avait pris possession du corps de Leonardo Lippi, son assistant.
Après l'avoir battu en le blessant à l'œil, Byakuran semble ensuite le tuer.
Mukuro n'a en effet pas pu quitter le corps de Leonardo Lippi puisqu'il se trouvait dans le bureau privé de Byakuran : ce bureau est équipé d'un bouclier unique ne laissant aucun esprit le traverser. Ainsi prit au piège Mukuro ne pourra alors rien faire...
On ne sait pas encore ce que Byakuran a fait de Mukuro...ni par quelles méthodes il a réussi à venir à bout d'un combattant aussi puissant que Mukuro. 
Les capacités particulières de Byakuran se retrouvent également lors d'un Flash-back de Gamma.
Byakuran semble avoir réussi à convaincre Uni de lui laisser le leadership de la nouvelle famille formée de la fusion entre les familles Gesso et Giglionero : la nouvelle famille Millefiore. 
Par la suite, Gamma remarque qu'Uni, à la suite de son entretien privé avec Byakuran, n'est plus celle qu'elle était auparavant : comme si elle avait perdu toute sa personnalité. Conscient que Byakuran n'est sûrement pas étranger à ce changement, Gamma se mettra à lui vouer une haine féroce.
Pendant la bataille du « Choice » (Épisode Reborn HS 174)(A VERIFIER), Byakuran découvre un pouvoir inconnu d'Uni. Elle peut faire briller les tétines. Byakuran se rend compte de l'importance d'Uni pour avoir le pouvoir total de la Politique du Tri-ni-sette. Il lancera à sa poursuite les six couronnes funéraires. Après, il lancera Ghost qui est un "LUI" d'un monde parallèle qui peut absorber les flammes. Il arrivera après que Ghost se sera fait absorbé par Tsuna mais c'est lui qui bénéficiera des flammes absorbées. Il engagera le combat contre Tsuna en ayant l'avantage. La résonance entre son anneau et celui de Tsuna attira Uni vers lui. Après, Tsuna attaque avec son new anneau vongola et reprend l'avantage puis des flammes noires poussent sur l'emplacement des ailes de Byakuran et égalise presque Tsuna. Quand Uni se sacrifia, il entra dans une rage folle et prépara une ultime attaque qui entra en collision avec le X-Burner de Tsuna mais se fit battre et sera proclamé mort. Mais à la fin de l'animé on peut le voir au bord de la mer admirant le ciel avec deux gardes derrière l'attendant à côté d'une voiture ce qui montre qu'il a été emprisonné et paye désormais pour ses crimes.
Dans l'arc de succession, il apparait devant Yamamoto quand il est à l'hôpital.
Sa boite est le "Dragone blanco di cielli"' le dragon blanc du ciel et quand il utilise des flammes noires il peut envoyer 2 dragons noirs. Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Takanori Ōyama.

  :
Uni est le leader de la famille Giglionero. Uni peut aussi être traduit par le nom  "Pétales étoilés" : "l'Iphéion à une fleur".
Elle a effectivement un tatouage en forme de fleur étoilée sous l'œil gauche.
boîte déroulante|titradie héréditaire : elle dit elle-même que le sang de sa famille souffre d'une malédiction. Il semblerait cependant que l'ex-Leader de la en Uni. C'est Gamma qui se rend compte de cela en remarquant qu'Uni, tout comme sa mère, peut lire dans son cœur. Et c'est la raison pour laquelle il acceptera de servir sous les ordres d'Uni, qu'il l'appellera dorénavant "Princesse". En plus d'avoir hérité des rênes de la famille, Uni a également hérité du Pacifier de sa mère.
Après l'échec des négociations avec la Famille Gesso dirigée par Byakuran, Uni décidera de se rendre sur place afin de le rencontrer et d'arrêter le massacre des siens. Elle se qualifie elle-même de "seule personne étant en mesure de stopper Byakuran. Elle ressortira de leur entretien totalement transformée...(elle a perdu son sourire, témoin de sa riche personnalité). Elle a même accepté la fusion entre la Famille Gesso et Giglionero ainsi que la place de second, juste derrière Byakuran. Ce dernier ne semble pas étranger à ce soudain changement dans la personnalité d'Uni. Il est révélé dans le chapitre 254, qu'Uni fut drogué, grâce à de puissantes substances par Byakuran et une partie de la famille Giglionero (dont probablement Genkishi); Ces drogues eurent pour effet de détruire son âme et ainsi de la plonger dans un état de léthargie; Ce qui donna à Byakuran un contrôle total sur la famille Giglionero et donc, sur le black spell. Cependant, Uni put sauver son âme en la transportant, grâce à un pouvoir semblable à celui de Byakuran, dans un monde parallèle. Elle choisit de reprendre possession de son âme après que Byakuran a refusé de tenir une promesse faite à Irie. Elle tentera alors d'imposer le respect de cette promesse. Mais devant le refus catégorique de Byakuran, elle quitta la famille millefiore avec les pacificateurs des arcobalenos décédés, dont elle est la gardienne, et demanda protection auprès de Tsuna Sawada. Elle est la petite fille de l'Arcobaleno Luce (porteur du pacificateur orange du ciel); ainsi elle considère Reborn comme son oncle. De plus elle est la fille du précédent boss de la famille giglionero, appelé Aria (épisode 148 HS de Reborn!) On apprend, de plus, dans le chapitre 254, que le porteur du pacificateur ciel est le boss des Arcobalenos. Dans le manga (Chapitre 284 (A VERIFIER)), pendant la bataille Ultime contre Byakuran, Uni est en possession de toutes les tétines des Arcobaleno. Grâce à son pouvoir, elle peut les ressusciter mais en contrepartie, elle donne sa vie. 

Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Nanjou Yoshino. Dans le Futur, Uni détient toutes les tétines Arcobalenos, sauf celle de Colonnello, dont le pacifer est en possession de Lal Mirch. Comme sa mère et grand-mère, elle a le logo de la Giglio Nero sous son œil gauche. Selon Lal Mirch et Reborn, Uni aurait la même personnalité et générosité que sa grand-mère Luche. Comme tous les Arcobaleno di Ciel, Uni était destiné à avoir une durée de vie relativement courte. Sa grand-mère est morte dans la quarantaine, sa mère est morte à l'âge de 26 ans, et elle-même est morte en étant toujours adolescente. Cela montre un modèle de décès constamment plus bas chez les Arcobaleno de type Ciel, bien que ce pourrait être une pure coïncidence.

Les Six Véritables Couronnes Funéraires 

Les Six Véritables Couronnes Funéraires, également connu sous le nom des "Gardiens de la Famille Millefiore", est un groupe qui a été créé par Byakuran, et sont les véritables détenteurs des anneaux Mare. Byakuran aurait rassemblé 6 individus en parcourant le monde aux techniques de combats et capacités extraordinaire. Ils ont été sélectionnés pour leur force et leurs résolutions sans faille. Tout comme les Gardiens Vongola utilisant la "Cambio Forma" des Boîtes Vongola, ils utilisent eux aussi leur propre Boite arme spéciale comme la capacité "d'Ouverture Sanglante". Chaque Couronne Funéraire possède cette capacité, qui leur confère de l'ADN d'animaux ou bien de dinosaure. Les Six Couronnes Funéraires sont de rang S et ont la force de 100 subordonnés.

Selon Kikyo, ils auraient régné sur les mondes parallèles. Mais, dans le monde que nous connaissons, ils étaient tous des êtres humains normaux vivant dans le malheur et la pauvreté avant que Byakuran ne change leur existence.

 Kikyo : Kikyo(桔梗) est le leader des Six Véritables Couronnes Funéraires et le détenteur de l'anneau Mare des Nuages. Il semble être plus calme et plus intelligent que ses autres compatriotes Couronnes Funéraires. Après avoir utilisé son "Ouverture Sanglante", Kikyo prend partiellement la forme d'un Spinosaure. Il se battra contre Ryohei, Basil, Hibari, Lambo, Nosaru et Tosaru avant d’être arrêté par la varia.
 Zakuro : Zakuro(ザクロ) est la Véritable Couronne Funéraire de la Tempête. D'après Byakuran, Zakuro aurait détruit sa ville natale pour prouver sa loyauté envers celui-ci. On l'aperçoit pour la première fois en train de baigner dans la lave. Il battra Squalo dans la base des Vongola. Quand il utilise son "Ouverture Sanglante", Zakuro a l'apparence d'un T-Rex noir. Il battra Gokudera, Gamma et Lal mirch. par la suite, Il se fera trancher le bras gauche par Gokudera et il se battra contre xanxus avant de se faire tuer par Ghost.
 
 Bluebell : Bluebell(ブルーベル, Burūberu) est la Véritable Couronne Funéraire de la Pluie. Hyperactive, folle ou excentrique, Bluebell est sans doute la Couronne Funéraire la moins sérieuse du groupe puisqu'elle se comporte lourdement comme une simple gamine (bien qu'elle prétend être "adulte" en critiquant Tsuna et les autres). Après son Ouverture sanglante, Bluebell prend la forme d'une sirène. Elle se battra contre Belphegor, lussuria et levi avant de se faire tuer par Ghost
  
 Daisy. : Daisy(デイジーDeiji) est la Véritable Couronne Funéraire du Soleil. Il a l'apparence d'un mort vivant et selon Kikyo, Daisy semblerait avoir des pulsions meurtrières. On peut remarquer que Daisy a tendance à porter dans ses bras un lapin en peluche rose. Son Ouverture sanglante est un Homme mi-lézard. Il se battra contre dino et hibari avant de se faire battre par hibari. Torikabuto et lui sont les membres les plus faibles des six couronnes funéraires.
  
 Torikabuto : Torikabuto(トリカブト) est la Véritable Couronne Funéraire de la Brume. Torikabuto a été celui qui a annoncé le "Jeu du Choix" aux autres Couronnes Funéraires. Il porte un masque de démon et une longue robe noire, couvrant l'ensemble de son aspect naturel. Après son "Ouverture Sanglante" Torikabuto prend la forme d'une Mythe géante. Il se fera battre par Tsuna et Chrome. Daisy et lui sont les membres les plus faibles des six couronnes funéraires.

 Ghost. : Il s'agit de la Véritable Couronne Funéraire de la Foudre. C'est un Byakuran d'un monde parallèle que Byakuran a amené dans ce monde là. Il possède le pouvoir d'aspirer les flammes et de les envoyer à Byakuran . Il se fera absorber par Tsuna.

 Divers : Les Six Véritables ont été informés sur les styles de combat de la Vongola Famiglia et de leurs alliés. Les Couronnes Funéraires ont tous été nommé d'après des Plantes réelles :
 Byakuran de l'Orchidée blanche Kikyo pour la campanule chinoise. Zakuro du grenadier rouge. Daisy. de la fleur Marguerite. Torikabuto pour la Wolfsbane. Bluebell pour la Jacynthe de Bois. Ghost pour la Fleur Ghost.Cf: Épisode 155

 Fausses Couronnes Funéraires Les fausses couronnes funéraires font partie de la famille Millefiore.
 
  :

Il apparaît pour la première fois dans le volume 2, au chapitre 13. Tsuna Sawada avait auparavant rencontré ce jeune garçon binoclard aux airs intellos, maladroits et inoffensifs tôt dans la série, Il fut d'ailleurs terrorisé par tout ce qu'il vit chez Tsuna car un jours, Lambo avait trébuché accidentellement dans sa maison, donc il devait ramener Lambo dans la maison de Tsuna. Dès son arrivée, Shôichi découvre à quel point les choses sont folles dans la maison de Tsuna. À cette époque, Shôichi était un collégien comme Tsuna. Toutefois, lorsque Tsuna se rend 9 ans et 10 mois dans le futur par le biais du Bazooka des 10 ans, il est immédiatement informé par Gokudera (adulte) de tuer Shôichi quand il retournera dans le passé. Bien qu'inconnu à ce moment-là, il révèle que Shôichi va faire quelque chose qui mènera Tsuna et Reborn à la mort. 
Dans l'arc du Futur, il est le capitaine du « Second Escadron du White Spell » (Rose Squad), il est aussi l'un des six « A Rank » de la famille Millefiore, aussi appelé « Couronnes Funéraires ». Shoichi possède un des anneaux Mare (celui du soleil). Il dispose d'une confiance totale de la part de son supérieur direct Byakuran. Ils semblent entretenir une certaine forte d'amitié puisque Byakuran l'appelle "Shou-chan". Son travail est d'importance primordiale aux yeux de Byakuran et se base sur une machine aux proportions gigantesques. Nous apprenons plus tard qu'il s'agit d'une machine qui permettrait de retourner dans le passé afin de récupérer les anneaux Vongola avant leur destruction.
Le stress procuré par la confiance que Byakuran en lui, lui entraîne très souvent des maux d'estomac. Il se détend en écoutant de la musique; habitude qui ne semble pas l'avoir quitté depuis le volume 2 (où il porte également un casque audio). Glo Xinia fait également mention de sa capacité à « ouvrir les esprits »... De plus, dans les chapitres parus récemment, Byakuran parle de l'apparition du « vrai Shoichi » quand celui-ci est énervé. Irie décidera alors de prendre les choses en charge et se verra confier le commandement du White ET du Black Spell pour lancer l'assaut sur la base souterraine de Tsuna Sawada. Lorsqu'il aura eu la confirmation de l'attaque de sa base par les Vongola, il chargera dans un premier temps Spanner d'envoyer ses Mosca évolués (Strau Mosca) attaquer Tsuna. Puis il enverra des puissants membres du White et du Black Spell pour protéger les points stratégiques de la base. On apprend par la suite que l'attribut d'Irie est de type Soleil. Il fera usage d'une Box unique à la suite de la progression de l'invasion des Vongola dans sa base. Cette Box est en fait la totalité de la Base Melon. Cette Box lui permet donc de contrôler entièrement la base. En effet ce QG est divisé en de nombreuses pièces cubiques de même volume. Irie, par cette Box, est en mesure de déplacer à sa guise l'ensemble de ces blocs. Seul un nombre très contrôlé de personnes était au courant de l'existence de cette Box. Après avoir été confronté face à face à Tsuna et ses amis, il révèle qu'il est de leur côté. Dans un passé plus proche, conformément à une stratégie que lui, Tsuna (adulte) et Hibari Kyoya (adulte) avaient planifié grâce au pouvoir du Bazooka des 10ans. Il a construit une machine spéciale qui permet aux homologues du futur de rester dans leur époque même après avoir subis les effets du bazooka des 10ans. Cela permettrait de modifier la chronologie du temps. Ce qui ferait douter tout le monde, personne ne le croira sauf Reborn. Il donnera à Tsuna et ses gardiens les 7 boîtes Vongola confiées par le Tsuna du futur et cachée dans la machine blanche. Lors de la première manche de Choice, il sera désigner pour être la cible et restera en retrait pour élaborer une stratégie et remporter la bataille. 
Shôichi s'alliera avec Spanner et travaillera d'arrache-pied pour les préparatifs de Choice. Le jeu commencé, il sera désigné pour participer en tant que cible, celui dont la vie est le plus en danger. Il restera, avec Spanner, au QG Vongola du jeu pour guider Tsuna Sawada, Yamamoto Takeshiet Gokudera Hayato. Ses connaissances du jeu permettront d'établir une solide stratégie basée sur des leurres. Mais cela ne suffira pas à stopper les véritables Couronnes Funéraires, Kikyo trouvera la base du camp Vongola et traquera Shôichi jusqu'à le blesser grièvement. Pensant que ses derniers instants sont arrivés, Shôichi dévoilera à Tsuna sa rencontre avec Byakuran et pourquoi il se considère responsable de l'état de celui-ci. En vérité, Shôichi a déclenché ce qu'on appelle le "Phanalaenopsis Paradox". En utilisant les balles de bazooka des 10 ans, d'abord contre son gré puis volontairement, il atterrit à plusieurs reprises dans des futurs parallèles où il rencontra Byakuran, ou plutôt des Byakuran différents. Le fait que deux mêmes personnes de mondes parallèles rencontrent un individu d'un certain monde déclenchera l'effet, reliant tous les Byakuran de tous les mondes et toutes les époques, lui permettant ainsi de voir ce qui se passe dans ces différents univers et acquérir une connaissance immense. Shôichi s'est rendu compte, en visitant de nouveau les mondes parallèles, que dès lors, Byakuran sèmera le carnage et détruira chaque univers.
Après ces révélations, Shôichi sera tiré d'affaire et se reposera. Il n'aura ainsi qu'un rôle de spectateur dans la bataille finale.Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Toshiyuki Toyonaga. Il a gardé l'ancien paquet de la famille Bovino près de son bureau. Dans le passé, il étudie à l'école privée Yumei Orient près de Namimori. Il s'est classé 18 dans le dernier sondage de popularité, faisant de lui le troisième personnage le plus populaire dans l'Arc du Futur juste derrière Spanner et Byakuran. Dans le Reborn! Fandom, Shoichi est connu sous le nom 51. Il obtient des douleurs d'estomac incontrôlable lorsqu'il devient anxieux. Quand il était plus jeune, le rêve de Shoichi était de devenir musicien. Après son premier voyage dans le Futur, il décida alors de se tourner dans l'ingénierie. Il a le même Seiyu que Chikusa du Gang Kokuyo.

  :

Gamma faisait avant partie de la famille Giglionero comme l'un des meilleurs hommes de la famille. Désormais, Gamma est un des « A Rank » de la famille Millefiore, il dirige le « Troisième Escadron du Black Spell» (Aphelandra Squad), et se spécialise dans les attaques électriques. Il semble être un homme sans pitié, buvant lors de sa première apparition et il est arrogant envers Irie Shôichi. Il semble attendre que le projet « spécial » de Shôichi soit fait avant que lui-même et le Black Spell agissent. Lal Mirch révèle qu'il est responsable du balayage de bon nombre d’exécutives de la famille Vongola.
Pendant la recherche d’Hibari Kyoya, il court après Gokudera Hayato et Yamamoto Takeshi, et provoque une bataille. Avant qu’il ait fini de battre les deux, Hibari apparaît et le vainc en combat en l'empalant sur son hérisson de sa boite-animal.
Bien qu'il apparaisse plus tard dans le chapitre 172 s'opposant à Shôichi Irie quand ils sont dans la baie du hangar, il sera interrompue par Genkishi conformément sous les ordres de Byakuran de protéger Irie.

Il utilise un des anneaux Mare (celui de la foudre) qui a l'air d'être semblable à la force des anneaux Vongola. Il peut créer une barrière de défense électromagnétique avec son anneau. Sa boîte spéciale libère des boules de billard qui transportent de l'électricité. Son arme principale semble être une queue de billard. Une autre de ses boîtes, lorsqu'elle est ouverte, crée de l'électricité sous la forme de renards. Ces renards peuvent devenir plus puissants grâce à une troisième boîte qui lui a été donné par l’ancien boss des Giglio Nero.
Lors de l"infiltration des Vongola dans la Base Melone, Il battra Ryohei Sasagawa, mais sera arrêté par Gokudera comme il tentera de livrer le coup de grâce. Son rappariement avec Gokudera sera plus difficile, et il tombera dans une impasse. Gamma demandera à Gokudera s’ils sont en mesure lui et sa famille de battre Byakuran. Il est révélé que Gamma a une haine profonde envers Byakuran et les membres du White Spell. Gamma se bat avec la famille Millefiore uniquement car la princesse Uni en est l’un des chefs. 
Plus tard, Il semble que Gamma, Nosaru et Tazaru aient réussi à s'évader de la base Melone avant le téléport de celle-ci, et errent désormais en Namimori. Ils n'entreront en action que lors du retour de la bande de Tsuna Sawada accompagnés d'Uni, lorsque Torikabuto mettra la main sur la jeune fille. Gamma et ses deux acolytes tiendront tête à leur opposant, mais en vain, avant d'être secourus par Tsuna. C'est à ce moment que les tensions entre Gamma et les Vongola s'arrêteront. L'ex fausse-Couronne Funéraire Millefiore s'alliera aux Vongola pour affronter les véritables Couronnes Funéraire, et tendra un piège à Zakuro afin que Gokudera Hayato s'occupe de lui comme il se doit. Ne possédant pas d'anneau Vongola ni de boite, son rôle dans la bataille sera limité.

Lors de la lutte finale contre Byakuran, Gamma parviendra à pénétrer dans le dôme formé par le 7³ où se trouvaient les trois élus des cieux. Uni ayant entamé le processus de résurrection des Arcobaleno, lui absorbant la vie, Gamma refusera de la laisser partir seule et la serrera contre lui une dernière fois, avant que tous les deux ne s'éteignent, disparaissant totalement à l'exception de leurs vêtements.  Divers : Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Kazuhiko Inoue. L'écriture officielle sous forme de son nom est γ, la troisième lettre de l'alphabet grec qui est lu comme « gamma ». Gamma a une chanson de d'OST nommée Believe in You. Une mystérieuse rumeur court sur ce personnage, en effet, il est dit que Gamma serait le père biologique d'Uni et que c'était ça qu'il lui avait chuchoté à l'oreille avant de mourir. Cependant, l'auteure Akira Amano n'a malheureusement pas confirmé cette rumeur. 

 GenkishiAussi connu sous le nom de « Phantom Knight ». Il possède l'anneau Mare de la brume (qui est un faux) et l'un des six anneaux de l’enfer. Il se bat avec quatre épées et des illusions produites par sa boîte faisant sortir des limaces, ces dernières se tapissant sur la zone pour former une illusion. Il est envoyé par Byakuran afin de protéger Irie.
Pendant la Bataille de la base Melone, il se battera contre Yamamoto, une première fois il sera à deux doigts de le tuer quand Hibari du Futur intervient et se battra contre lui mais le Hibari du Futur laisse place au Hibari du Passé qui ne fera pas le poids face à lui dû à son manque d'expérience contrairement au Hibari du Futur. Il sera ensuite battu par Tsuna mais réussit à s'enfuir. Lors de la bataille du "choice", il sera battu par Yamamoto qui aura libéré le pouvoir de la boîte des Vongola, c'est-à-dire les armes du  Gardien de la pluie. Puis enfin, Il sera tué par Kikyo. Sa voix japonaise dans l'anime est faite par Daisuke Hosomi. 

 RasielRasiel, surnommé Siel (et nommé Jill dans certaines parties des scans) est le frère jumeau (et aîné) de Belphegor et il possède l'anneau Mare de la tempête. On croyait ce personnage mort, puisque Bel ne cesse de dire qu'il l'a tué, mais il s'avère qu'il a survécu et on le voit dans l'arc du futur. Dans les scans, on voit qu'il prend un malin plaisir à se moquer de son petit frère, disant que ce dernier a toujours été le plus faible et qu'il ne l'a jamais battu. On apprend également que les deux frères ne se sont jamais entendus et qu'ils passaient leur temps à se battre, enfants, d'ailleurs Siel possède des cicatrices sur son torse qui le prouve. Pour le battre, le jour où il a pensé l'avoir tué, Bel avait mis des laxatifs dans sa nourriture. Le caractère de Rasiel est presque pire que celui de son jumeau tant il est arrogant et égocentrique, en effet alors que son petit frère se prend pour un prince, lui se décrit comme un roi. Sa box contient des chauves-souris qui envoient une tempête invisible. Il est accompagné d'Olgert, son majordome, qui lui semble très dévoué et qui dit qu'il sert uniquement le prince qui deviendra roi à la fin, donc Rasiel. Il se fera battre assez facilement par Xanxus.

 Glo XiniaIl est le capitaine du Huitième Escadron du White Spell et possède l'anneau Mare de la pluie. Il ira à la rencontre de Chrome récemment amené dans le futur par le Bazooka des Dix ans mais sera vaincu très facilement par Mukuro qui le manipulait depuis le début et hospitalisé avec de graves blessures. Mais grâce à lui, les Millefiores découvrit où se situait le QG Vongola grâce au détecteur qu'il a glissé sur Chrome.

 Mais on ne connait pas le "faux" gardien du nuage chez les millefiore.

 Arcobalenos 

Les  sont les 7 enfants les plus puissants de la mafia, mais cachent derrière eux une terrible tragédie. En effet, les Arcobalenos sont apparemment des offrandes, la raison est encore inconnue des lecteurs à ce jour, mais il semble qu'ils se soient portés volontaires pour protéger les 7 pacificateurs ainsi que l'harmonie qui règne dans le Tri-Ni-Sette (les 7 tétines, les 7 anneaux mare et les 7 anneaux Vongola). Chaque Arcobaleno possède un pacificateur (que l'on nommera Tétine) qui semble être en accord avec le type de flamme de chaque arcobaleno. Chaque arcobaleno a une tétine de couleur différente, ce qui laisse penser que les 7 types de flammes de dernière volonté (Ciel : Orange, Soleil : Jaune, Foudre : Verte, Tempête : Rouge, Pluie : Bleue, Brume : Indigo, et Nuage : Violette) sont présents.

  : Reborn possède la tétine jaune. Reborn est un bébé de l'âge d'un an mais extrêmement précoce et un redoutable tueur de la mafia. Il est aussi l'homme ayant la plus grande confiance du  du nom de la famille Vongola. Ses origines sont assez obscures. Il a été chargé d'aller au Japon pour éduquer le futur  du nom, à savoir Tsuna. Il est difficile de savoir son humeur vu qu'il cache toujours ses expressions derrière un petit sourire. Ses méthodes d'entrainement sont pour le moins étranges, expéditives, voire tyranniques dans certains cas mais reste efficace. Son arsenal est assez important et, outre les armes conventionnelles, il possède les balles de dernière volonté. Ces dernières sont fabriquées par Léon, l'animal de compagnie de Reborn, un caméléon transformiste pouvant se changer en tout objet qu'il a déjà aperçu, il peut aussi en créer. Il est le plus puissant des Arcobalenos.

  : Lal Mirch est un Arcobaleno ratée mais elle possède une tétine grise avec des sortes de tentacules noirs et immobiles qui ont l'air piégés à l'intérieur. On apprend que c'est un arcobaleno raté et qu'elle devait hériter de la tétine bleue (qui est finalement à Colonnello). Elle a aussi élevé Colonnello dans l'arc du futur, elle possède des bagues de type nuage et brume. Lal Mirch fait très garçon manqué. (Elle se mariera avec Colonello à la fin de la série.)

 Bermuda Von Vichtenstein : il est l'arcobaleno à la tétine transparente. Il est le créateur du vindice qui sont des anciens arcobalenos ayant été rassemblés par Bermuda dans le but de se venger de Checker face. Il cache sa véritable apparence sous des bandelettes, comme les Vindices, mais dévoilera sa véritable forme durant son combat contre Tsuna.

  : Viper possède la tétine indigo. Actuellement, il se fait appeler Mammon. Viper travaille pour l'équipe d'assassins des Vongola : la Varia. Il semble avoir ce travail pour des raisons financières, étant liées à la malédiction pesant sur lui, comme sur tous les autres arcobalenos. Son animal particulier Fantasma est un crapaud qui est en réalité une salamandre, dont la forme est scellée par la chaine de Mammon, sous cette forme durant les batailles, il se mord la queue afin de prendre une forme d'auréole (qui ressemble à un ouroboros) au-dessus de la tête de Viper permettant ainsi à ce dernier de voler. Il quittera par la suite la Varia (famille chargée du "sale boulot" pour les Vongola). Sous sa véritable forme, il ressemble beaucoup à une fille, et utilise des illusions pouvant blesser toutes les personnes présentes dans un certain perimètre ainsi que lui-même.

  : Colonnello possède la tétine bleue. Il est un ancien membre du commando italien COMSUBIN, une unité d'élite de la marine italienne. Il se considère comme le rival de Reborn avec il a divers points communs. Son animal particulier est Falco, un aigle qui transporte son maître par la voie aérienne. Son ancien maître était Lal Mirch, il éprouve des sentiments pour elle et la taquine souvent. Il est très protecteur envers les personnes qui lui sont chères.

  : Skull possède la tétine violette. Il est le chef des armées de la famille Carcassa, famille adverse de la famille Vongola et de ses alliés. Son animal particulier est une pieuvre que Skull contrôle avec les mouvements de ses doigts. On remarque vite que Skull semble être le souffre-douleur de ses collègues les Arcobalenos. Skull semble posséder un corps indestructible comme on le voit lors de l'attaque des Vindices sur son équipe pendant le combat pour le représentant de l'arc-en-ciel.

  : Il possède la tétine verte. Verde se révèle être un inventeur hors-norme (inventera des combinaisons d'invisibilité entre autres), mais son œuvre principale restera la création des Boites, 10 ans dans le futur. Son animal particulier est un crocodile aussi appelé " la réincarnation de Léonard de Vinci ".

  : Fon possède la tétine rouge. Il est le maître d'I-Pin et ressemble beaucoup à Hibari. C'est aussi un maitre du combat au corps à corps et serai capable d'arrêter des balles à mains nues. Sur une image on peut voir que son animal particulier est un singe. Lors du combat pour le représentant de l'arc-en-ciel, il fait d'Hibari son « boss », mais se battra sous sa véritable forme contre Xanxus en utilisant ses techniques spéciales (dites du dragon). Il semble être le plus puissant des Arcobaleno après Reborn et Bermuda.

  : Luce possède la tétine orange. Elle est aussi le chef des arcobalenos. On peut ainsi comparer les arcobalenos à une famille mafieuse. En effet il y a le chef et ses six gardiens. Sur l'image on peut voir que son animal particulier est un écureuil. Elle est la mère d'Aria qui est la mère d'Uni et fut probablement une des précédentes « boss » de la famille Giglio Nero (ou Black Spell). Reborn et elle semblaient être très proches.

 Gang Kokuyo 

 Mukuro RokudoPremier véritable adversaire auquel Tsuna et sa famille se confronteront, Mukuro est un haut criminel qui a conduit la Mafia elle-même dans des situations désespérées.
C'est pourquoi son évasion de la prison italienne de haute sécurité lève un vent d'inquiétude sur le monde de la Mafia.
Quelques semaines plus tard, au Japon, Tsuna et ses compagnons apprennent que la succession d'agressions sur les élèves de Namimori est perpétrée par un clan nouvellement formé : le gang Kokuyo, dont le leader serait justement Mukuro. Il est le Gardien de la Brume de Tsuna maintenant à l'intérieur du corps  de Chrome Dokuro.

 Ken JoshimaTout comme Chikusa, il est sous les ordres de Mukuro depuis son enfance dans la famille Estraneo où il sera utilisé pour des expériences douloureuses, laissant notamment une large cicatrice lui barrant le visage.
Il suivra Mukuro, tout comme Chikusa, quand celui-ci les libérera de leur captivité dans la famille Estraneo. Tout comme Chikusa, en rencontrant Mukuro, son espoir de destruction de ce monde "insignifiant" grandira. Il espère aussi trouver sa place dans le nouveau monde créé par Mukuro... Au début, il détestait Chrome mais il s'attacherait petit à petit à elle. Quand Chrome est triste, il ira même jusqu'à lui acheter du chocolat soufflé. Comme tous les délinquants de son genre, Ken déteste se lever et il adore les friandises sucrées. Son arme est des dents d'animaux qui lui servent de cartouches pour s'approprier chacune leurs puissances. 

 Chikusa KakimotoIl se bat avec des yo-yo et a un code barre tatoué sur la joue.
Contrairement à Ken d'esprit hargneux et extraverti, Chikusa est quelqu'un de discret, délicat et s'avère prévoyant. Il est également très dévoué à Mukuro et s'inquiète beaucoup pour Chrome. 

 Lancia 
Il se bat avec une boule en chaîne pour pulvériser ses ennemis. Après avoir été vaincu, on le voit réapparaître de temps en temps. Il est libéré rapidement de la prison et essaie d'expier ses péchés en rendant visite aux familles des gens qu'il a tué lorsque Mukuro le contrôlait. Il a aussi donné une bague qui était très précieux à son ancien boss, Lal Mirch du futur semble connaître un peu la bague et vu sa réaction, nous pouvons en conclure que la bague est très puissante.

 BirdsBirds est une personne que l'on pourrait qualifier d'âgée. Effectivement, cet homme est "vieux", mais ne sait pas se battre de lui-même. Sa spécialité est le chantage, de jouer avec la peur des gens. Il est surnommé "Birds" car il a de petits oiseaux qui lui obéissent au doigt et à l'œil, tout comme les Bloody Twins. Il s'est échappé de la prison où l'on jette "les déchets dont la mafia ne veut plus" grâce à Mukuro. Ainsi, il lui rendra le service d'essayer de tuer Tsuna mais ne réussira malheureusement pas.

 Les Bloody TwinsIls ont été coupable de l'agression de certains élèves de Namimori. 

 M.MM.M est une fille très gâtée qui a de l'attirance pour le luxe et les hommes riches. Elle se bat avec une clarinette qui produit des vibrations et font exploser tout autour d'elle.

 Amis 

  elle est la petite sœur de Sasagawa Ryohei (le gardien du soleil de Tsuna) mais elle est aussi la fille dont Tsuna est amoureux. Calme et gentillesse font sa personne. Elle apprend, dans l'arc du futur, par Tsuna qu'il est en fait de la Mafia. Au fur et à mesure que le manga se déroule, elle devient de plus en plus sensible à Tsuna. En sachant tout de même qu'elle trouve amusant que Tsuna se balade en caleçon.

Au début de l'arc du futur : Elle assistera pour la première fois à un duel à mort dans lequel est impliqué Tsuna. Celui-ci la protégera.

  est amoureuse de Tsuna et de « Rebornounet » comme elle aime bien l'appeler. Elle adore les enfants et s'occupe essentiellement de Lambo et de I-Pin. Haru est quelque peu étrange (pousse régulièrement des « Hahi » et ne réfléchit pas souvent à ses actes). Après avoir appris que Tsuna est un membre de la Mafia, elle fait de son mieux pour être une bonne épouse pour le Parrain. Bien qu'elle soit maladroite, elle est une personne digne de confiance.

Elles vont toutes les deux aider Tsuna lorsqu'elles se retrouveront dans le futur en faisant à manger et en s'occupant des tâches ménagères.

 Tueurs 

  est un talentueux médecin (il était le pédiatre de Reborn) démon de la drague et du bisou. D'ailleurs, il ne soigne que les femmes (pour les tripoter). Son seul patient masculin fut Tsuna, pour le guérir de la maladie de la tête de mort (parce qu'il lui faisait pitié). Shamal est infecté par 666 maladies incurables. Pour s'en sortir, il a appris une doctrine particulière : les maladies d'opposition. Par exemple, si on a une maladie faisant augmenter la température du corps, il suffit d'en inoculer une qui la fait descendre. Shamal est aussi un redoutable tueur. Il inocule ses maladies aux autres grâce à ses Trident Mosquitos, qui sont en fait des moustiques enfermés dans des capsules, même la Varia voulait le recruter mais il refusa. 

  est une tueuse chinoise de 5 ans extrêmement douée. Sa technique, « le poing du Gyoza » est une attaque qui consiste à projeter les vapeurs du Jiaozi afin d'atteindre le système nerveux de la victime afin de déstabiliser ses sens. Malgré le fait qu'elle soit myope comme une taupe, c'est l'un des plus grands espoirs de l'assassinat. Malheureusement, dans 10 ans, elle aura arrêté les meurtres et travaillera dans un restaurant de rāmens afin de payer ses études mais aura gagné en beauté (Ryohei n'y sera pas insensible…). Pour l'instant, la petite I-Pin est hébergée par les Sawada avec Lambo (qui n'arrête pas de l'embêter). Elle a un faible pour Hibari, mais ceci est dû au fait qu'il ressemble physiquement à son maître, Fon.

  est la demi-sœur d'Hayato, celle-ci a expérimenté sur lui ses recettes pendant toute sa jeunesse. Bianchi est en effet appelée le « scorpion vénéneux ». Elle est incapable de produire autre chose que du « Poison Cooking » lorsqu'elle cuisine… Complètement tombée amoureuse de Reborn dès leur première rencontre, elle le suit partout, tentant de tuer ses élèves pour le récupérer. Bianchi croit sincèrement que l'amour est le plus puissant antidote au monde, donc elle trouve normal de distribuer des plats à tout le monde (même à Reborn). Elle est aussi en rivalité avec Yamamoto, qui ne cesse de venir avec les sushis haut de gamme de son père. Elle déteste son ex-petit ami Roméo qui ressemble trait pour trait à Lambo dans dix ans.

  est un tueur de la famille Vongola. Surnomme "L'assassiné", il est capable de simuler un état de mort dans l'objectif de ne se faire point repérer.

 Shimon Famiglia 
La Famille Shimon est un groupe mafieux qui a été allié avec la Famille Vongola depuis l'époque de Giotto. Cette famille est, d'après Reborn, très faible du fait qu'il n'en connaisse pas l'existence, mais le  parrain souhaite créer une alliance avec eux. Sept étudiants de la Famille Shimon sont transférés à Namimori car la ville est protégée des séismes mais en réalité ce groupe est venu assisté à la cérémonie d'héritage où Tsuna doit devenir le  parrain Vongola. Parmi ces membres il y a Suzuki Adelheid, Shitt.P, Aoba Koyo, Rauji Ooyama, Julie Katou, Kaoru Mizumo et leur Boss Enma Kozato. Plus tard, on découvrira qu'en réalité, les Shimon sont là pour se venger des Vongola, responsables de leur statut actuel. Leurs pouvoirs provient des sept Anneaux Shimon, qui sont pleinement activés grâce au "Pêché des Vongola" un flacon qui est dit de contenir le sang du tout premier Boss Shimon, Cozart Shimon. Ces anneaux sont spéciaux car ils contiennent les Flammes de la Terre, une opposition aux Flammes des Vongola, qui sont du Ciel. Depuis lors, Tsuna Sawada et ses amis engagent une Bataille contre les Shimon où leurs fiertés sont en jeu et où les perdants seront emprisonnés par les Vendices.

 Enma Kozato : Enma est le  Parrain de la famille Shimon. Lui et sa famille ont été transférés à Naminori afin d'assister à la Cérémonie de Succession de Tsuna Sawada. Enma est une personne aussi discrète que maladroite et a le chic pour s'attirer les ennuis, ce qui le rapproche bien évidemment de Tsuna. Sa Flamme de Dernière Volonté est la "Flamme de la Terre". Ses parents ont été tués quand il était jeune, par Demon Spade, qui avait pris l'apparence du père de Tsuna, et il voulut le venger. 

 Adelheid Suzuki : Suzuki est la chef du comité de Purge et elle est considérée comme étant la plus forte des gardiens Shimon (au même titre qu'Hibari chez les Vongola). Elle affrontera ce dernier dès leur première rencontre. Elle utilise des éventails en acier pour se battre et possède la "Flamme du Glacier".

 Shitt P. : femme très bizarre que Gokudera Hayato prend pour une M.A.N.I. (Mystérieux Animal Non Identifié). Elle réclame qu'on la surnomme " Shittopi-chan ", ce que Gokudera fera. Elle utilise la "Flamme du Marais" et s'en servira contre Gokudera lors de son combat. Avant qu'elle ne fut capturée par les Vindices, on apprend que Sa fierté est de combattre pour elle-même. 

 Kaoru Mizuno(水野) : il a rejoint le club de BaseBall de Yamamoto mais il possède un Kendo. Plus tard, on remarquera que Kaoru est très timide avec les personnes de son entourage. Yamamoto a l'air de plus en plus ami avec Kaoru de jour en jour. Mais un soir, Kaoru fait tomber son anneau, et Yamamoto voit une inscription sur le papier autour de l'anneau : L'emblème Vongola, barré d'une croix avec le mot " Dellitto " qui signifie " renverser ". Kaoru qui voit sa couverture supprimée, attaque et blesse mortellement Yamamoto. Ce dernier est laissé pour mort dans les vestiaires et se vide à une vitesse hallucinante de son sang.

 Koyo Aoba : rival de Ryohei, il se considère comme quelqu'un qui reconnaît son imbécillité et se considère comme l'espoir de la boxe. Il possède la flamme de la forêt. Lors des combats entre les deux familles, il finit sur un match nul avec Ryohei et ils sont donc emmenés tous les deux par les vindice.

 Julie Katou : on le voit pour la première fois, en train d'espionner Chrome dans un magasin, en effet, il semble avoir un faible pour celle-ci. Il a été le seul absent de sa famille quand Gokudera a décidé d'organiser une réunion entre la famille Shimon et la famille Vongola. À la suite de l'attaque lors de la cérémonie des Vongola, il enlèvera Chrome, semblant avoir une vive attirance pour elle. Il semble avoir une relation avec Adelheid. Après la défaite de Rauji, il essaya d'attiser la colère de Enma pour une raison incconue... On apprend plus tard qu'il s'agit de Demon Spade ( gardien de la brume des Vongola) et qu'il est responsable de la bataille entre les Shimon et les Vongola (Cf: chapitre 318). Il possède la flamme du désert.

 Rauji Ooyama''' : Rauji est un personnage calme, qui a tendance à parler quand il le faut. Il est très agréable et aussi prévenant. Il semblerait qu'il s'entende très bien avec Lambo par la suite. Il possède la flamme de la montagne. Lors des combats entre les deux familles, il perdit contre Lambo et fut emmené par les vindice.

Cf: Chapitre 283

Reborn
Reborn
Reborn!